Marek Szwarc (1892–1958) – malarz i rzeźbiarz
 Marek Szwarc (ur. 1928) – żołnierz AK, powstaniec warszawski
 Marek Szwarc (1939–2020) – skrzypek, kameralista, pedagog
 Marek Szwarc (ur. 1973) – projektant, kompozytor
 Marek Szwarc  (ur. 1962) – koszykarz